Деодат:

 Деодат Неверский (ум. 679) — святой, епископ Неверский.
 Деодат из Блуа (VI век) — святой отшельник или игумен из Блуа.